Dramatica of Dramatico kan verwijzen naar:

 Dramatico (muziekterm), een muziekterm
 Dramatico (platenlabel), een Brits platenlabel